Lorène Cazals, une animatrice de télévision française (1976 -).
 Lorène Devienne, une auteur-compositeur-interprète (1981 -).